Бисо може да се односи на:

 Бисо (Де Севр), насељено место у Француској, у департману Де Севр
 Бисо (Златна обала), насељено место у Француској, у департману Златна обала